Северный вокзал — станции метро в разных странах мира:
 Северный вокзал (станция метро, Казань)
 Северный вокзал 1 ()— станция линии М1 Бухарестского метрополитена. 
 Северный вокзал 2 () — конечная станция линии М4 Бухарестского метрополитена. 
 Гар дю Нор (станция метро) — пересадочный узел линий 4 и 5 Парижского метрополитена.